Ржищів — місто обласного підпорядкування, Київська область
 Ржищів — село, Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Горохівський район